Línea 65 puede referirse a:

 Línea 65 de colectivos de Buenos Aires.
 Línea 65 de colectivos de Córdoba, Argentina.
 Línea 65 de autobuses de Madrid.
 Línea 65 antigua línea de trolebuses de Montevideo, Uruguay.